Винницкое — название населённых пунктов.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Винницкое — село в Симферопольском районе.

Украина 
 Винницкое — посёлок в составе города Шахтёрск Донецкой области.

См. также 
 Винницкое сельское поселение